Con el nombre de Arnal Mir se puede hacer referencia a los siguientes personajes:

Arnal (o Arnau) Mir de Tost, noble urgelés del siglo XI.
Arnal Mir de Pallars Jussá, conde de Pallars Jussá del siglo XII.